Fraunhoferstraße steht für:

 Fraunhoferstraße (Benediktbeuern), Innerortsstraße in Benediktbeuern, siehe Liste der Baudenkmäler in Benediktbeuern
 Fraunhoferstraße (Berlin), Innerortsstraße in Berlin-Charlottenburg
 Fraunhoferstraße (Hannover), Innerortsstraße in Hannover, siehe Liste der Baudenkmale in Vahrenwald-List
 Fraunhoferstraße (München), Innerortsstraße in München
 Fraunhoferstraße (Straubing), Innerortsstraße in Straubing
 Fraunhoferstraße (Trachau), Innerortsstraße in Trachau, siehe Liste der Kulturdenkmale in Trachau (A–J)
 U-Bahnhof Fraunhoferstraße

Siehe auch:
 Joseph von Fraunhofer als Namensgeber von Straßen und Plätzen